Târg (Tîrg) – rumuńskie określenie miast, będących w średniowieczu ośrodkami handlowymi. Na początku były tymczasowymi obozowiskami ustawianymi na czas targu. Później, gdy rzemieślnicy zaczęli osiedlać się w okolicach miejsca handlu, przekształciły się w prawdziwe miasta. Część z târgów została przekształcona w ufortyfikowane fortece (cetate, l.mn. cetăţi).

Największe târgi 
 Cetatea Dâmboviţei (obecnie Bukareszt)
 Cetatea Sucevei (obecnie Suczawa)
 Târgu Jiu
 Târgu Lăpuş
 Târgu Mureș
 Târgu Neamţ
 Târgul Argeşului (obecnie Curtea de Argeş)
 Târgul Bârladului (obecnie Bârlad)
 Târgul Moldovei (obecnie Baia)
 Târgul Siretului (obecnie Seret)

Zobacz też 
 Köping

Historia Rumunii
Język rumuński